
 Україна — країна в Європі
 Украї́на або Вкраї́на (дав.-рус. оукра́ина) — топонім у Східній Європі

Географія України 
 Центральна Україна
 Східна Україна
 Південна Україна
 Західна Україна
 Північна Україна

Медіа 
 «Україна (журнал)» — назва ряду видань
 ТРК «Україна» — телевізійний канал

Видання 
 The Ukraine — книга Артема Чапая

Промислові об'єкти 
 «Україна» — назва декількох шахт

Організації та компанії 
 «Україна» — назва банку
 «Україна» — українське спортивне товариство
 «ФК Україна» — американський спортивний клуб з міста Сірак'юс
 Україна (телеканал) — український телевізійний канал
 «Україна» — назва декількох благодійних та некомерційних фондів
 Україна — міжнародний університет розвитку людини
 «Україна» — авіакомпанія для обслуговування відповідальних міжнародних дипломатичних заходів найвищого державного керівництва України
 «Україна» — товариство культурних зв'язків з українцями за кордоном
 «Україна» — санаторій у Черкасах.

Будівлі 
 «Україна» — назва низки готелів
 «Україна» — назва кінотеатру в Києві
 «Україна» — назва кінотеатру в Луганську
 «Україна» — стадіон у Львові
 «Україна» — універмаг в Києві
 «Україна» — Національний палац мистецтв

Транспорт 
 «Україна» — перша вантажівка, яка виготовлена в Україні
 «Україна» — колишній фірмовий пасажирський поїзд сполученням Київ — Москва (курсував до березня 2020 року)
 «Україна» — ракетний крейсер
 «Україна» — велосипед виробництва Харківського велосипедного заводу

Інше 
 1709 Україна — астероїд
 Батальйон «Україна»

Назва в інших країнах 
:
 Україна (Лодзинське воєводство) — село у Польщі, Лодзинське воєводство
 Україна (Малопольське воєводство) — село у Польщі, Малопольське воєводство

:
 «Україна» — автомагістраль федерального значення 
 Україна — селище Серишівського району Амурської області за 8 км від міста Бєлогорськ
 Україна — залізнична станція Забайкальської залізниці

:
 «Україна» — колишня назва радянського теплохода

:
 «Україна» — рейхскомісаріат Третього Рейху

Див. також 
 «Україна — Вперед!» — політична партія України, очолювана Наталією Королевською
 «Вставай, Україно!» — акція протесту проти режиму президента України Віктора Януковича